Agnus Dei – espressione evangelica in lingua latina che significa Agnello di Dio
Agnus Dei (Égi bárány) – film del 1971 diretto da Miklós Jancsó
Agnus Dei (Les innocentes) – film del 2016 diretto da Anne Fontaine